Le Puy – comune francese del dipartimento del Doubs
Le Puy – comune francese del dipartimento della Gironda
Le Puy-en-Velay – comune francese del dipartimento dell'Alta Loira
Le Puy-Notre-Dame – comune francese del dipartimento della Maine e Loira
Le Puy-Sainte-Réparade – comune francese del dipartimento delle Bocche del Rodano

Pagine correlate
Puy